Art déco – corrente artistica 
Decò – catena italiana di supermercati
Decò (gruppo musicale) – gruppo musicale italiano